Afifi ist der Familienname folgender Personen:
 Gharib Afifi, ägyptischer Boxer
 Shimaa Afifi (* 1981), ägyptische Taekwondoin